Sabanilla kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Sabanilla (ort i Costa Rica, Alajuela), 
 Sabanilla (ort i Costa Rica, San José),

Mexiko 

 Nuevo Sabanilla, ort, Coahuila, Parras, 
 Sabanilla (kommun), Chiapas, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar